Елена Эмильевна Ги́лельс (5 сентября 1948, Москва — 17 июня 1996, Москва) — советская и российская пианистка, педагог. Заслуженная артистка России.

Биография 
Дочь пианиста Эмиля Гилельса и композитора Фаризы Хуцистовой. Училась в Московской консерватории у Веры Горностаевой и Якова Флиера, после чего продолжила обучение в ассистентуре-стажировке Ленинградской консерватории у Павла Серебрякова.

С юных лет много гастролировала в СССР и за рубежом (в том числе в Европе, США, Новой Зеландии). В 1969 году, ещё студенткой выступила в Карнеги-холле с Первым концертом П. И. Чайковского. Репертуар пианистки был достаточно широк (от Й. Гайдна до С. Прокофьева), при этом музыковеды выделяют исполнение Гилельс фортепианных концертов В. А. Моцарта. Часто выступала в дуэте с отцом — Э. Гилельсом, записала с ним и Венским филармоническим оркестром (дирижёр Карл Бём) Концерт № 10 для двух фортепиано с оркестром В. А. Моцарта: запись входит в число лучших моцартовских по версии журнала Gramophone, критик Стивен Плейстоу отмечал, что «физическое родство» музыкантов отражается в уровне взаимопонимания исполнителей ().

В 1970 году Ленинградским ТВ была сделана запись Концертного рондо для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта в исполнении Гилельс и Ленинградского камерного оркестра под управлением Лазаря Гозмана.

В 1972 году получила пятую премию на Международном конкурсе в Монтевидео.

В 1974—1995 годах работала солисткой Московской филармонии.

В 1989 году начала преподавать в Московской консерватории. Также была профессором чешского Остравского университета.

Муж — физик Пётр Никитенко, сын Кирилл.

Умерла в 1996 году от онкологического заболевания. Похоронена на Новодевичьем кладбище вместе с родителями (10 уч.).

Литература 
 Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты / 2-е изд., испр. и доп. — М.: Советский композитор, 1990
 Голланд Т. Елена, дочь Эмиля: документально-художественный очерк. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2010

Примечания 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Пианисты XX века
Похороненные на Новодевичьем кладбище